Marshallville désigne :

 Marshallville (Géorgie)
 Marshallville (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis